José Moreira peut désigner :
 José Moreira (1980-), un athlète portugais spécialiste du marathon ;
 José Moreira (1982-), un footballeur portugais.